Kaplí zasvěcených svatému Antonínu Paduánskému (někdy zkráceně jen „svatému Antonínu“) je více:

 Kaple svatého Antonína Paduánského (Ostrožská Lhota) (Svatý Antonínek) na Antonínském kopci mezi obcemi Ostrožská Lhota a Blatnice pod Svatým Antonínkem, 14 km od Uherského Hradiště
 Kaple svatého Antonína Paduánského (Brno-Královo Pole)
 Kaple svatého Antonína Paduánského (Černá)
 Kaple svatého Antonína Paduánského (Dobrošov)
 Kaple svatého Antonína (Dolní Kounice)
 Kaple svatého Antonína Paduánského (Janovice)
 Kaple svatého Antonína Paduánského (Javorník)
 Kaple svatého Antonína (Libouchec)
 Kaple svatého Antonína Paduánského (Lomnice)
 Kaple svatého Antonína Paduánského (Nadryby)
 Kaple svatého Antonína (Nová Ves)
 Kaple svatého Antonína (Okřešice)
 Kaple svatého Antonína Paduánského (Olešnice)
 Kaple svatého Antonína Paduánského (Plzeň)
 Kaple svatého Antonína Paduánského (Prachatice)
 Kaple svatého Antonína Paduánského (Radvanec)
 Kaple svatého Antonína Paduánského (Rašovka)
 Kaple svatého Antonína (Rounek)
 Kaple svatého Antonína Paduánského (Újezd u Brna)
 Kaple svatého Antonína Paduánského (Vřesina)
 Kaple svatého Antonína Paduánského (Vysoký Újezd)
 Kaple svatého Antonína Paduánského (Vlčí Hora) – zaniklá v 2. polovině 20. století
a další…

Za kapli je někdy též označován:
 Kostel svatého Antonína Paduánského (Heřmanice v Podještědí) – někdy označován jako kaple

Související články 
 Kostel svatého Antonína Paduánského